Als Schiffskennzeichen bezeichnet man:

 amtliche oder amtlich anerkannte Schiffskennzeichen
 das Unterscheidungssignal, einem Identifikationsmerkmal von Schiffen
 die Schiffsnummer
 das von den Wasser- und Schifffahrtsämtern ausgegebene Kleinfahrzeugkennzeichen
 das von dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie ausgegebene Flaggenzertifikat
 den Schiffsbrief
 das Schiffszertifikat